Santaniemi kan syfta på:

Finland 

 Santaniemi (udde i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Sandnäsudden – udde i Pyttis i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar